Allsvenskan 1998 var den 74. udgave af den svenske fodboldturnering Allsvenskan siden turneringen blev etableret i 1924.

AIK Stockholm vandt deres tiende mesterskab.

Tabel

Sæsoner i Allsvenskan
Fodbold i 1998